Felsőtótfalu romániai település román neve
 Păulești település Romániában Hunyad megyében
 Păulești település Romániában Prahova megyében
 Păulești település Romániában Vrancea megyében
 Szatmárpálfalva romániai település román neve